Le Magnanime est un surnom porté par plusieurs souverains et un nom de navire.

Personnalité 
Plusieurs personnalités ont été surnommées « le Magnanime ».

Albert II du Saint-Empire (1397-1439)
Alphonse V d'Aragon (1394-1458)
Charles II d'Alençon (1297-1346)
Jean V de Portugal (1689-1750)
Jean-Frédéric  de Saxe (1503-1554)
Ladislas  de Naples (1376-1414)
Othon V de Brunswick-Lunebourg (après 1438-1471)
Philippe  de Hesse (1504-1567)
Philippe II de France (1165-1223)
Pierre II du Brésil (1825-1891)

Navires 
Plusieurs vaisseaux français ont été baptisés Le Magnanime.
Le Magnanime est un vaisseau de 76 canons lancé en 1673.
Le Magnanime est un vaisseau de 72 canons lancé en 1706.
Le Magnanime est un vaisseau de 74 canons lancé en 1744. 
Le Magnanime est un vaisseau de 74 canons lancé en 1749.
Le Magnanime est un vaisseau de 74 canons lancé en 1779 et démoli en 1790. Il est le premier bâtiment de la classe Magnanime.
Le Magnanime est un vaisseau de 74 canons de la classe Téméraire, rebaptisé  Quatorze Juillet en 1798 puis Vétéran en 1802 et lancé en 1803.
Le , un cuirassé à coque en fer de classe Gauloise lancé en 1864.

Nom de bateau de la Marine française